L.A. konfidentiellt kan syfta på:

 L.A. konfidentiellt (roman) – en roman från 1990 av James Ellroy
 L.A. konfidentiellt (film) – en film från 1997, baserad på romanen, i regi av Curtis Hanson